Benedetto Ghiglia (1921-2012), compositeur, chef d'orchestre et pianiste italien,
  (1926-1945), résistant italien,
 Johanna Ghiglia, journaliste et présentatrice de télévision française,
 , 
  (1905-1979), peintre italien,
  (1903-1960), peintre italien.

Patronyme italien